

Astronomia 

 Castor – cratere meteoritico di Giano
 Castor – razzo a propellente solido prodotto da Thiokol

Geografia 
 Castor – città dell'Alberta (Canada)
 Castor – parrocchia civile del Cambridgeshire (Regno Unito)
 Castor – census-designated place della Parrocchia di Calcasieu, Louisiana (Stati Uniti d'America)

Altro 
 CASTOR – contenitore a tenuta stagna per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi
 Castor – marchio del gruppo Electrolux
 Castor – composizione per pianoforte di Urmas Sisask del 2003
 Castor – forma latina del nome proprio di persona italiano Castore
 Castor – genere di roditori appartenenti alla famiglia Castoridae
 Castor – libreria/framework Java per il data binding
 Jimmy Castor – musicista statunitense

Altri progetti